Северный Йемен принимал участие в летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли восемь спортсменов, принимавших участие в состязаниях по борьбе, дзюдо и лёгкой атлетике.

Состав сборной 

  Борьба
 Абдулла Аль-Гриби
 Абдулла Аль-Шамси

  Дзюдо
 Мохамед Кохсроф
 Мохамед Мослих

  Лёгкая атлетика
 Анвар Аль-Харази
 Авад Салех Ахмед
 Фахим Абдул Вахаб
 Абдул Карим Дауд

Борьба 

 Вольный стиль

 Греко-римский стиль

Дзюдо 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 4

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1980-е годы в Йемене